Ichamati (districte de Pabna), riu del districte de Pabna a Bangladesh, branca del Ganges 
 Ichamati (districte de Nadia), riu de Bangladesh al districte de Nadia, branca del Matabhanga, una derivació del Ganges
 Ichamati (districte de Dacca), riu de Bangladesh al districte de Dacca que desaigua al Meghna prop de Munshiganj